Ascoideaceae är en familj av svampar. Ascoideaceae ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ascoideaceae